Gustav Lantschner (1910-2011), skieur alpin, acteur et directeur de la photographie austro-allemand ;
 Hadwig Lantschner (1906-2002), skieuse alpine austro-allemande ;
 Hellmut Lantschner (1909-1993), skieur alpin austro-allemand ;
 Inge Lantschner (1905-1997), skieuse alpine autrichienne ;
 Otto Lantschner (1908-1989), skieur alpin, acteur et directeur de la photographie austro-allemand ;
  (1912-1943), skieur alpin austro-allemand.